Mužská čtyřhra Generali Open Kitzbühel 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do deblové soutěže kitzbühelského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu, Rakušané Alexander Erler a Lucas Miedler, na úvod podlehli Tallonu Griekspoorovi s Bartem Stevensem.

Vítězem se stal nasazený španělsko-italský pár Pedro Martínez a Lorenzo Sonego, který ve finále zdolal německo-novozélandské turnajové jedničky Tima Pütze s Michaelem Venusem. Po dvousetovém průběhu 5–7 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Z třetí společně odehrané čtyřhry získali premiérovou párovou trofej. Martínez na okruhu ATP Tour vybojoval první deblový titul a pro Sonega to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2022
ATP Tour 2022